Blăgești je název více míst v Rumunsku

 Blăgești (župa Bacău) – obec v župě Bacău
 Blăgești (župa Vaslui) – obec v župě Vaslui
 Blăgești (Pașcani) – součást města Pașcani v župě Jasy